Жеребков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Жеребков, Валерий Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Жеребков, Георгий Сергеевич (или Юрий Сергеевич, псевдоним Георгий Волков, 1908 — после 1980) — русский эмигрант, коллаборационист, издатель пронацистской газеты «Парижский вестник»